Zelenovka (Penza), poble de la província de Penza, a Rússia
 Zelenovka (Kherson), poble de la província de Kherson, a Ucraïna (sota control de Rússia)